Смерть Орфея:

 Смерть Орфея — фильм Георгия Шенгелая (Грузия, 1996)
 Смерть Орфея — опера Стефано Ланди (1619)